Head:

 Сообщества, компании и марки
 High Energy Astrophysics Division — подразделение Американского астрономического общества.
 Head — компания-производитель спортивного инвентаря.

 Компьютерные технологии
 head (Unix) — утилита Unix.

См. также 
 Хэд (значения)